El murmillo era una clase de gladiador de la época del Imperio romano.

La principal característica que distinguía al murmillo de otros tipos de gladiadores era la cresta de su casco que tenía una forma que asemejaba la de un pez. Además de eso, portaba unos ropajes de tela, un cinturón, una greba en su pierna izquierda y un brazalete en su brazo derecho. Estaba armado con el gladius romano (arma a la que los gladiadores deben su denominación), y también portaba el escudo rectangular típico de los legionarios romanos. En ocasiones, los murmillos luchaban con la armadura completa, lo cual hacía de ellos un oponente formidable.

Se cree que el estilo de la vestimenta y de las armas de este tipo de gladiador derivaba de los prisioneros galos. 

El emparejamiento más común era el que enfrentaba a un murmillo con un tracio. Sin embargo, también era habitual el enfrentamiento con un reciario o con un hoplomachus.

Véase también 

 Mirmilones

Enlaces externos 

Tipos de gladiadores